Grönholm – gruppo musicale progressive metal finlandese
 Irja Grönholm – traduttrice tedesca
 Marcus Grönholm – ex pilota di rally finlandese
 Niclas Grönholm – pilota automobilistico finlandese
 Ossi-Petteri Grönholm – hockeista su ghiaccio finlandese
 Ulf Grönholm – pilota di rally finlandese